Лоран може да се отнася за:
 Ален Лоран (р. 1939), френски философ
 Анри Лоран (1885-1954), френски скулптор
 Донасиен Лоран (р. 1935), френски етнограф
 Лоран Белгийски (р. 1963), принц на Белгия